Stanisław Grochowski (arcybiskup lwowski) (zm. 1645)
 Stanisław Grochowski (kolarz)
 Stanisław Grochowski (poeta) – ksiądz, poeta (1542–1612)